Mother (madre o mama en inglés) puede referirse:

Canciones
 a «Mother», canción de Blondie, del álbum Panic Of Girls;
 a «Mother», canción de Pink Floyd;
 a «Mother», canción de John Lennon;
 a «Mother», canci'on de Charlie Puth

Películas
 a Mother, película de 1996;
 a Mother, película surcoreana de 2009 dirigida por Bong Joon-ho;
 a Mother!, película de 2017 dirigida por Darren Aronofsky

Videojuegos
 a MOTHER, serie de videojuegos;
 a MOTHER, primer videojuego de la mencionada serie.